Незе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 90 км на захід від Ренна, 38 км на північ від Ванна.

Історія 

1 січня 2016 року Незен, Мустуар-Ременголь i Ременголь було об'єднано в новий муніципалітет Евеллі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 738 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1775,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Незен

 Незен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Незен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан